Topfen steht für:
 österreichisch und bayerisch für Quark (Milchprodukt)
 fachsprachlich für Umtopfen